Света може да се отнася за:

 Светът
 Звателно нарицателно за светица;
 Света, женско име със славянски произход;
 Света, руска певица;
 Света, село в Северна Македония;
 Света, река в Русия.